Prugger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Prugger (1887–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Oberfinanzpräsident in München
 Giuana Prugger (* 1992), italienische Fußballspielerin
 Irene Prugger (* 1959), österreichische Autorin
 Lydia Prugger (* 1969), österreichische Skibergsteigerin
 Nikolaus Prugger (1620–1694), deutscher Maler
 Thomas Prugger (* 1971), italienischer Snowboarder

Siehe auch:
 Brugger
 Prucker